Уст О́мчуг () е селище от градски тип в Магаданска област, Русия. Разположен е на 190 km (271 по автомобилен път) северозападно от Магадан. Административен център е на Тенкински район. Към 2016 г. населението му е 3432 души.

История 
Селището е основано през 1939 г. във връзка с разработването на находища на злато и калай. В периода 1949 – 1956 г. тук е разположен трудов лагер към ГУЛАГ – Тенлаг, в чийто състав е влизал и уранодобивният лагер Бутугичаг. През 1953 г. придобива статут на селище от градски тип и става районен център.

Население

Климат 
Климатът е субарктичен, със средна годишна температура -8.9 °C и средно количество годишни валежи 375 mm.

Икономика 
Икономиката на селището е съставена основно от рудодобивна дейност, дърводобив и животновъдство.

Галерия

Източници 

Селища от градски тип в Магаданска област